Rurykowicze (, ) – ród ruski wywodzący się od legendarnego wodza Waregów – Ruryka I, pochodzącego najprawdopodobniej z Półwyspu Jutlandzkiego. Kniaziowie z tej dynastii zdołali skupić pod swymi rządami część Waregów, plemion słowiańskich i plemion ugrofińskich i tym samym dali początek Rusi Kijowskiej. Z czasem ludność wareska uległa całkowitej asymilacji ze Słowianami. Dynastia ta sprawowała rządy w Rusi Kijowskiej. Poszczególni przedstawiciele Ruryków rządzili na Litwie i ogłosili swoją władzę w królestwie bułgarskim (Rostysław Mychajłowycz), byli współwładcami królestwa gruzińskiego (Jurij Andrijowycz), księstwa austriackiego i księstwa styryjskiego (Roman Daniłowycz), rody wszystkich Bojczenków wywodzą się z rodziny Bolesława I, władcy Polski (formalni sukcesorzy państwa ukraińskiego, polskiego i litewskiego). Jej ostatnimi przedstawicielami, którzy zasiadali na tronie Rosji byli carowie Fiodor I Iwanowicz, syn Iwana IV Groźnego oraz Wasyl IV Szujski. Potomkiem Ruryka z rodu książąt jarosławskich był także premier Rosji Gieorgij Lwow, sprawujący urząd w 1917 roku.

Geneza 
Powieść minionych lat (Latopis ruski Nestora, powstały w początkach XII w.):

Genealogia 
Ruryk miał przypuszczalnie jednego syna – Igora. Igor ożenił się z Olgą, z którą miał syna Światosława.

Światosław I miał trzech synów – byli nimi:
 Jaropełk
 Oleg
 Włodzimierz (pochodził z nieformalnego związku z Maluszą).

Potomstwo Włodzimierza I Wielkiego 
Jego żonami z czasów sprzed przyjęcia chrztu były:
 Rogneda – córka połockiego księcia Rogwołoda,
 Greczynka,
 dwie Czeszki,
 Bułgarka – według Wasyla Tatiszczewa miała mieć na imię Adela.

Skandynawskie sagi (których wiarygodność bywa podawana w wątpliwość) dają Włodzimierzowi żonę o imieniu Olava lub Allogia. Część badaczy sądzi, że imię to pojawiło się przez błąd skaldów, którzy przypisali imię babki Włodzimierza (Olga) jego żonie.

W 989 roku Włodzimierz poślubił Annę Porfirogenetkę, siostrę cesarza bizantyjskiego Bazylego II Bułgarobójcy. Owdowiał w 1011 roku. Po jej śmierci ożenił się jeszcze raz z córką hrabiego Kuno von Engingen, a wdowa po Włodzimierzu żyła jeszcze w sierpniu 1018 roku.

Synami Włodzimierza byli:
 Wyszesław – według Powieści minionych lat syn pierwszej żony, Czeszki Ołowy,
 Izasław – według Powieści minionych lat oraz Latopisu ławrentjewskiego syn Rognedy,
 Jarosław I Mądry – według Powieści minionych lat syn Rognedy,
 Światopełk I Przeklęty – według Powieści minionych lat syn Greczynki,
 Wsiewołod – według Powieści minionych lat syn Rognedy,
 Światosław – według Powieści minionych lat syn drugiej Czeszki
 Mścisław Chrobry – według Powieści minionych lat syn Rognedy,
 Borys (imię chrzestne Roman) – według Powieści minionych lat syn Bułgarki, według A. Poppego syn Anny
 Gleb (imię chrzestne Dawid) – według Powieści minionych lat syn Bułgarki, według A. Poppego syn Anny
 Stanisław,
 Pozwizd,
 Sudzisław.

Córkami Włodzimierza były:
 Teofano – żona Ostomira, posadnika Nowogrodu,
 Przedsława – konkubina Bolesława Chrobrego, córka Rognedy
 Dobroniega Maria – żona Kazimierza I Odnowiciela.

Przypuszcza się, że córką Włodzimierza mogła być też nieznana z imienia żona Bernarda II, margrabiego Marchii Północnej.

Drzewa genealogiczne

Pierwsi Rurykowicze

Rurykowicze czernihowscy

Rurykowicze riazańscy

Rurykowicze połoccy

Rurykowicze smoleńscy

Rurykowicze włodzimierscy

Polskie rody książęce wywodzące się od Rurykowiczów 
 Ostrogscy, wymarli w XVII w. – z nich Konstanty Iwanowicz Ostrogski pierwszy hetman wielki litewski;
 Zasławscy, wymarli w XVIII w.;
 Nieświccy, od których pochodzą:
 Wiśniowieccy, wymarli w XVIII w. – z nich Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski;
 Zbarascy, wymarli w XVII w.;
 Woronieccy
 Poryccy, wymarli w XVII w.;
 Czetwertyńscy
 Sokolscy, wymarli w XVII w.
 Massalscy
 Ogińscy, wymarli (?)
 Puzynowie
 Sołomereccy, wymarli w XVII w.
 Żyżemscy
 Szujscy

Zobacz też 
 Ruś Nowogrodzka
 Ruś Kijowska
 Ruryk
 Gieorgij Lwow

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!
Drzewa genealogiczne